She-Hulk steht für:

 Superheldin aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#She-Hulk
 She-Hulk: Die Anwältin, Fernsehserie